

Geografia 
 Francia
 Les Trois-Domaines – comune nella regione del Grande Est
 Les Trois-Îlets – comune nell'arrondissement di Le Marin, Martinica
 Les Trois-Moutiers – comune nella regione del Nuova Aquitania
 Les Trois-Pierres – comune nella regione del Normandia
 Les Trois Vallées – comprensorio sciistico nel dipartimento della Savoia

Altro 
 Les Trois Cloches – canzone scritta nel 1945 da Jean Villard
 Les trois masques – film del 1929 diretto da André Hugon
 Les Trois Villes – titolo originale di Le tre città, ciclo romantico scritto da Émile Zola tra il 1893 e il 1898

Pagine correlate 
 Les trois Mousquetaires